Oconee ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Oconee (Georgia)
 Oconee (Illinois)
 Oconee (Nebraska)
 Oconee Heights (Georgia)
 Oconee Old Town ist eine Indianersiedlung in Georgia

Counties in den Vereinigten Staaten:

 Oconee County (Georgia)
 Oconee County (South Carolina)

sowie
 Oconee River, ein Fluss in Georgia